In Indonesië
Onderdistrict in Indonesië
 Plaosan (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Magetan in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Plaosan (Cluwak), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Plaosan (Krucil), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java
 Plaosan (Wates), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java
 Plaosan (Wonoayu), een plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java